nurt rzeki
 tendencja, dążność w literaturze, sztuce, nauce np. Neorealizm, Minimalizm (sztuki plastyczne), Deformatyzm; prąd

prasa:
 Nurt. Pismo poświęcone kulturze polskiej – miesięcznik wydawany od marca 1943 do maja 1944 w Warszawie
 Nurt – miesięcznik wydawany od roku 1965 do 1990 w Poznaniu
 Nowy Nurt – ogólnopolski dwutygodnik literacki
muzyka:
 Nurt – polska grupa muzyczna
 Nurt – debiutancki album grupy muzycznej Nurt
literatura:
 Nurt – opowieści biograficzne Wacława Berenta z 1934
sztuki wizualne:
 Nurt – grupa artystyczna działająca w Krakowie
 Nurt – robotniczy zespół amatorski powstały w 1952 r. w Nowej Hucie
inne:
 Nurt – pseudonim mjr Eugeniusza Kaszyńskiego (1909-1976)
 NURT – Ogólnopolski Niezależny Przegląd Form Dokumentalnych
 NURT – Nauczycielski Uniwersytet Radiowo-Telewizyjny